Mascarade (Lancen), een compositie voor koperkwintet met een harmonieorkest van de Franse componist Serge Lancen
Mascarade (2022), een Franse film uit 2022 van de regisseur Nicolas Bedos